Miejscowości w USA:
 Willington – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Tolland
 Willington – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie McCormick
Gminy w USA:
 Willington (ang. Willington Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Tolland
W Wielkiej Brytanii:
 Willington – miejscowość w hrabstwie Bedfordshire (Anglia)
 Willington – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Willington – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Willington – miasto w hrabstwie Durham (Anglia)
 Willington – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Willington – miejscowość w hrabstwie Tyne and Wear (Anglia)
 Willington – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)